Berod ist der Name folgender Gemeinden in Rheinland-Pfalz:

 Berod bei Hachenburg im Landkreis Altenkirchen (Westerwald)
 Berod bei Wallmerod im Westerwaldkreis